Spelets regler kan syfta på:

 Spelets regler (film, 1939) – film i regi av Jean Renoir med bland andra Nora Gregor och honom själv i rollerna
 Spelets regler (film, 1998) – film i regi av Mike Nichols med John Travolta i huvudrollen
 Spelets regler (film, 2012) –  Svensk action-thriller i regi av Charlotte Brändström med Jakob Eklund i huvudrollen